Grayson eller Greyson kan syfta på

Geografi 
 
 Grayson, Kentucky

Personer 

 Alan Grayson (född 1958) amerikansk kongressledamot
 Dick Grayson, seriefigur i DC Comics-serier
 John Greyson (född 1960) kanadensisk filmare
 Kathryn Grayson (1922–2010) amerikansk sångerska och skådespel<re
 Simon Grayson (född 1969), engelsk fotbollsspelare
 William Grayson (1740–1790) amerikansk senator

Se även 
 Grayson County
 Greyson Highlands Pony, hästras

Engelska efternamn
Sonnamn